

Аватський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Аватський сільський округ — адміністративна одиниця, Уйгурський район, Жетисуська область